La Collada de Puig Colom és una collada situada a 1.240,8 m alt a cavall dels termes comunals de la Menera, Serrallonga i del Tec, tots tres de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a l'extrem nord-oest del terme de Serrallonga, al sud-oest del del Tec, i al nord del de la Menera. Es troba en el mateix Puig Colom, on hi ha les antenes de comunicació.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Serrallonga
Colls del Tec